Köztársaság tér, a budapesti II. János Pál pápa tér korábbi neve
Köztársaság tér, Pécs
Köztársaság tér, Jereván
Köztársaság tér állomás, jereváni metróállomás
Cumhuriyet tér, İzmir